Ел Мауто има више значења:

 Ел Мауто (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мауто (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мауто (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику